Emslandmuseum bezeichnet folgende Museen im Emsland, Niedersachsen

 Emslandmuseum Lingen, Museum in der Stadt Lingen
 Emslandmuseum Schloss Clemenswerth, Museum in einem ehemaligen Jagdschloss nahe der Gemeinde Sögel